NER steht für:
 Named-entity recognition, Verfahren, die Begriffe eines Textes bestimmten Klassen zuordnen (bspw. Person oder Ort)
 Naturerfahrungsraum, naturnahe Aktionsräume
 Natur-Erlebnis-Raum, naturnahe Gestaltung von Spielplätzen, Schulhöfen und Kindergärten
 Natürliche Empfängnisregelung, als Bezeichnung für alle Methoden einer Natürlichen Familienplanung
 NER (Mesopotamien), Längenmaß und Zahlwert
 Flughafen Nerjungri in Nerjungri in der Russischen Föderation (IATA-Flughafencode)
 Network Effectiveness Ratio, ein Messwert für Telekommunikationsnetze
 den afrikanischen Staat Niger, als Länderkürzel nach ISO 3166
 North Eastern Railway, eine britische Eisenbahngesellschaft (1854–1922)
 North Eastern Railway (Indien), eine Regionalgesellschaft der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft
 North Eastern Region, frühere Verwaltungsregion von British Railways
 Nukleotid-Exzisionsreparatur, ein DNA-Reparaturmechanismus
 Bahnhof Erlangen (DS100-Code)
 NER „New Entrants Reserve“ der EU – zu deutsch „Reserve für neue Marktteilnehmer“ zu CO2-Zertifikaten
Ner steht für:
 Ner (Fluss), ein Fluss in Polen

Ner ist ein Namensteil folgender Personen:
 Guy Ben-Ner (* 1969), israelischer Videokünstler
 Zvi Rav-Ner (* 1950), israelischer Diplomat

Siehe auch:
 Neer
 NER-Modell

Abkürzung